Moviment Internacional ATD Quart Món (de l'acrònim en francès Agir Tous pour la Dignité), organització no governamental internacional per a la erradicació de la pobresa extrema
 Amplitud tèrmica diària, oscil·lació entre els valors màxim i mínim de temperatura al llarg d'un dia